L'oblast de Voronej (en ) est un sujet fédéral (oblast) de Russie. Sa capitale administrative est la ville de Voronej. Les principales villes sont Borissoglebsk, Rossoch, Liski, Ostrogojsk et Novovoronej.

Géographie 
La superficie de l'oblast est de .

Population et société

Démographie